Miejscowości w USA:
 Meriden – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Meriden – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Meriden – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Meriden (ang. Meriden Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Meriden (ang. Meriden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Meriden (ang. Meriden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
W Wielkiej Brytanii:
 Meriden – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Meriden – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)